

Geografia 
 Re – comune della provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Italia)
 Re – contrada di Valdagno, in provincia di Vicenza (Italia)
 Re – ex comune della contea di Vestfold (Norvegia)
 Re di Anfo – torrente della provincia di Brescia
 Re di Gianico – torrente della valle Camonica
 Re di Niardo – torrente della valle Camonica
 Re di Sellero – torrente della valle Camonica
 Re di Tredenus – torrente della valle Camonica
 Re – torrente della val Gandino, in provincia di Bergamo
 Isola di Ré – isola dell'oceano Atlantico di fronte a La Rochelle (Francia)
 Ars-en-Ré – comune situato sull'isola di Ré (Francia)
 Le Bois-Plage-en-Ré – comune situato sull'isola di Ré (Francia)
 Les Portes-en-Ré – comune situato sull'isola di Ré (Francia)
 Saint-Martin-de-Ré – comune situato sull'isola di Ré (Francia)
 Sainte-Marie-de-Ré – comune situato sull'isola di Ré (Francia)

Sigle 
 Real estate – il settore immobiliare nei Paesi anglosassoni
 Regio Esercito
 RegionalExpress – treno veloce in servizio regionale di Deutsche Bahn
 RegioExpress – treno veloce in servizio regionale di Trenord
 Resident Evil – videogioco
 Regolamento edilizio – urbanistica/edilizia
 Retinolo equivalenti – unità di misura del retinolo
 RealEncyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft — Enciclopedia reale dell'antichità classica (1893-1978)

Chimica 
 Re – simbolo chimico del renio
 RE – abbreviazione per le terre rare (dall'inglese "rare earths")
 RE – Reticolo endoplasmatico

Codici 
 RE – codice vettore IATA di Aer Arann
 RE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Réunion
 RE – codice ISO 3166-2:GT di Retalhuleu (Guatemala)
 RE – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Reggio Emilia (Italia)

Diritto 
 Re – capo di Stato, vedi monarca e sovrano

Giochi 
 Re – pezzo principale del gioco degli scacchi
 Re – carta da gioco

Informatica 
 .re – dominio di primo livello della Réunion
 RE – classe di complessità

Mitologia 
 Re – una delle forme con cui viene reso il nome di Ra, divinità della mitologia egizia

Musica 
 Re – nota musicale
 Re – brano di Loredana Bertè presentato al Festival di Sanremo 1986
 Re – singolo di Random del 2019

Persone

Re
 Bernardino Re – vescovo cattolico e poeta italiano
 Giovanni Re – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Filippo Re – botanico e agronomo italiano
 Giovanni Battista Re – cardinale italiano
 Giovanni Francesco Re – naturalista, botanico e micologo italiano

Ré
Ré, pseudonimo di Nélson Ricardo Gomes Alves Santos – giocatore di calcio a 5 portoghese
Cayetano Ré – allenatore di calcio e calciatore paraguaiano

Re Cecconi
 Leonardo Re Cecconi, noto come Leopardo – disc jockey e conduttore radiofonico italiano
 Luciano Re Cecconi – calciatore italiano

Religione 
 R.E. – Religiose dell'Eucaristia

Sport 
 RE – nelle statistiche di vari sport, record europeo

Altro 
 RE – targa automobilistica di Reutte (Austria)
 RE – targa automobilistica di Recklinghausen (Germania)
 RE – targa automobilistica di Reggio Emilia (Italia)
 RE – abbreviazione usata per il dizionario Pauly-Wissowa
 Re – famiglia storica piemontese
 Re – divinità fittizia dell'universo immaginario dei Forgotten Realms
 Re – kana giapponese

Altri progetti